Az Ostrom Seattle-ben (eredeti címén: Battle in Seattle) egy 2007-es amerikai filmdráma André Benjamin és Jennifer Carpenter főszereplésével.

Történet 
A film az 1999-es történelmi tiltakozást ábrázolja. Több ezer aktivista érkezett Seattle-be, hogy tiltakozzanak a WTO Kereskedelmi Világszervezet ellen. Bár a tiltakozás békésen indult, a végére zavargásba fordult át, rendkívüli állapotot rendeltek el, a tiltakozók ellen fellépett a rendőrség, valamint a Nemzeti Gárda is.

Szereplők 
 Martin Henderson – Jay
 Michelle Rodriguez – Lou
 Woody Harrelson – Dale
 Charlize Theron – Ella
 Jennifer Carpenter – Sam
 André Benjamin – Django
 Ray Liotta – Jim Tobin polgármester

További információk 
 imdb
 Port.hu

2007 filmjei
Amerikai filmdrámák